Lichenohendersonia är ett släkte av svampar. Lichenohendersonia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lichenohendersonia